6 je lahko:
 6 - število
 6 - leto n. št.
 6 pr. n. št. - leto pr. n. št.
 6. polk
 6. brigada
 6. divizija
 6. korpus
 6. armada
 6. armadna skupina
 6 Hebe - asteroid
 U-6 - nemška podmornica prve svetovne vojne
 U-6 - nemška podmornica druge svetovne vojne
 U-6 - nemška podmornica Bundesmarine
 UB-6 - nemška obalna podmornica prve svetovne vojne
 UC-6 - nemška podmornica minopolagalka prve svetovne vojne
 I-6 - japonska podmornica druge svetovne vojne
 U-6 - avstro-ogrska podmornica prve svetovne vojne
 6. januar
 6. februar
 6. marec
 6. april
 6. maj
 6. junij
 6. julij
 6. avgust
 6. september
 6. oktober
 6. november
 6. december
 M6
 L6 Wombat - netrzajni top